Antônio Silva (ur. 24 sierpnia 1952) – brazylijski piłkarz.

Kariera trenerska 
Pracował jako trener w Yokohama Flügels.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Brazylijscy trenerzy piłkarscy
Urodzeni w 1952